Даниил Александрович Пыленков () — российский хоккеист, защитник клуба КХЛ «Северсталь».

Воспитанник воскресенского «Химика» (2009—2013). В 2013—2014 годах играл в открытом чемпионате Москвы среди юношей за «Динамо». С 2015 года — в системе подольского «Витязя». В сезонах 2017/18 — 2018/19 играл в МХЛ за клуб «Русские Витязи» Чехов. 2 сентября 2019 года дебютировал в КХЛ за «Витязь» в гостевом матче против «Трактора» (4:2). С 2021 по 2022 года игрок СКА. 14 ноября 2022 года вместе с Александром Самоновым был обменян в «Северсталь» на Владислава Подъяпольского.

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020.

Игрок сборной России.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Северсталь»